

Cinema 
Oggetto sessuale – film del 1987, diretto da Bob Singer (pseudonimo di Bruno Gaburro)

Erotismo 
Oggetto sessuale – destinatario di comportamento di oggettivazione sessuale 
Oggetto sessuale – giocattolo sessuale